

Musica 
Archi – famiglia di strumenti musicali

Geografia  
Archi – comune della provincia di Chieti
Archi – quartiere della X circoscrizione di Reggio Calabria
Archi – frazione del comune siciliano di Riposto
Archi – frazione del comune siciliano di San Filippo del Mela

Editoria 
 Archi – rivista svizzera d'architettura